Чемпіонат Шотландії з футболу 1919—1920 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 16 серпня 1919 та фінішував 5 травня 1920. Це 30-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій десятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1920
Шотландія
Шотландія